Rhône může znamenat:

  (Rhôna) – řeka pramenící ve Švýcarsku a ústící do Středozemního moře ve Francii
 Rhône (přítok Huisne) – řeka ve Francii v departmentu Eure-et-Loir

Územní celky a sídla pojmenované podle řeky 
 Region: Rhône-Alpes, dnes Auvergne-Rhône-Alpes
 Departementy: Bouches-du-Rhône, Rhône (departement), 
 Arrondissement: Arrondissement Tournon-sur-Rhône
 Kantony: kanton Port-Saint-Louis-du-Rhône, kanton Tournon-sur-Rhône, kanton La Voulte-sur-Rhône
 Obce: Saint-Germain-sur-Rhône, Chasse-sur-Rhône, Saint-Alban-du-Rhône, Saint-Clair-du-Rhône, Saint-Michel-sur-Rhône, Châteauneuf-du-Rhône, Étoile-sur-Rhône, Saulce-sur-Rhône, Serves-sur-Rhône, Arras-sur-Rhône, Charmes-sur-Rhône, Tournon-sur-Rhône, La Voulte-sur-Rhône, Lamotte-du-Rhône, Port-Saint-Louis-du-Rhône

Podobné názvy řek 
Podobné názvy mají následující řeky:
 Rhôny – řeka ve Francii
 Rhony – řeka ve Francii
 Hron – řeka na Slovensku